O desenvolvimento motor se refere ao amadurecimento do controle sobre os diferentes músculos do organismo.

Veja também
 Coordenação motora

Desenvolvimento motor